Roberto Martínez puede referirse a:

 Roberto Martínez Montoliu (1973-), exfutbolista y entrenador español;
 Roberto Martínez Lacayo (1899-1984), político nicaragüense, expresidente de Nicaragua (1974);
 Roberto Martínez Rípodas "Tiko" (1976-), futbolista español;
 Roberto Martínez Vera-Tudela (1967-), exfutbolista peruano;
 Roberto Martínez Zavalía (1959-), empresario y dirigente  político argentino;
 Roberto Martínez Larguirucho (1946-), exfutbolista argentino nacionalizado español;
 Roberto Martínez Villaverde, piragüista español.